Ел Берендо има више значења:

 Ел Берендо, Нуево Сакраменто (Сан Буенавентура), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Берендо (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Берендо (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Берендо (Идалго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Берендо (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Берендо (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Берендо (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Берендо (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Берендо (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Берендо (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику